Абу Исхак Ибрахим ибн Яхья ан-Наккаш аз-Заркали (Толедо, 1029 — Севилья, 1087) — выдающийся западноарабский астроном и математик еврейского происхождения. В Западной Европе известен как Арзахель или Эйзарахель (Arsachel).

Биография и научная деятельность 
Жил и работал в Толедо, Кастилия в Аль-Андалус, после завоевания Толедо испанцами в результате Реконкисты в 1085 году эмигрировал в Севилью. Первоначально был гравером и изготовлял по заказам астрономов астрономические инструменты, а затем сам стал крупным астрономом.

Аз-Заркали принадлежит ряд сочинений об астрономических инструментах, в том числе «Книга действий с тимпаном зиджей», в котором описана астролябия «заркала», по названию которой он и получил своё прозвище. (Эта астролябия была изобретена ещё ал-Ходжанди). Этот прибор основан на стереографическом проектировании небесной сферы из одной из точек равноденствия на плоскость большого круга, проходящего через полюсы мира и точки солнцестояний. Название «тимпан зиджей» объясняется тем, что с помощью этого инструмента можно решать многие задачи, обычно решаемые с помощью таблиц, приведенных в зиджах. Астролябия «заркала» получила в Европе большую популярность под названием saphaea Arzachelis.

Аз-Заркали был создан «Толедский зидж», известный в Западной Европе как «Канон Арзахеля в Толедских таблицах». Считается также изобретателем Экваториума.

В его честь назван кратер Арзахель на Луне.

Аз-Заркали и форма планетных орбит 
При исследовании движения Меркурия Аз-Заркали сделал замечание: центр главного эпицикла описывает не круг, как ему предписывает теория Птолемея, а вытянутый овал. Некоторые историки ошибочно истолковали это замечание как предвосхищение первого закона Кеплера об эллиптичности планетных орбит. В действительности аз-Заркали придерживался геоцентрической модели мира, нигде не упоминал эллипс и не использовал параметры эллипса в своих вычислениях.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Математики XI века
Астрономы по алфавиту
Астрономы Аль-Андалуса
Астрономы XI века
Астрологи Испании